Makedonia  – thema dell'Impero Bizantino
Makedonia  – quotidiano greco